Menzoberranzan  ou la Cité des Araignées est une gigantesque cité souterraine des Royaumes oubliés, un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Située dans l’Outreterre Haute, Menzoberranzan est composée d’un tiers d’habitants drows et de deux tiers d’esclaves de races très variées. Elle se situe en dessous du Nord-Ouest du continent de Féerune (au sud de Boislune). Menzoberranzan est sans doute la plus célèbre des cités drows, et elle est tout particulièrement connue pour être le lieu de naissance du héros elfe noir Drizzt Do'Urden et beaucoup de ses aventures sont en lien avec les intrigues politiques et les personnages de cette cité.

Menzoberranzan est formée de plusieurs factions, regroupées en Maisons, qui cherchent toutes à obtenir plus de pouvoir. Elle est indirectement gouvernée par la Maison Baenre, à la tête de laquelle se trouve Triel, la fille d’Yvonnel Baenre aussi connue sous le nom de Vieille Matrone Baenre.

Menzoberranzan est le cadre d'un jeu vidéo qui porte le même nom et un supplément de la seconde édition dAdvanced Dungeons & Dragons lui est consacré.

Description
Sise dans une immense caverne naturelle, Menzoberranzan tout entière est creusée dans d'immenses stalagmites et de gigantesques stalactites suspendues à la voûte de la caverne, à près de 300 mètres du sol. Les sculptures et l'architecture sont d'une beauté époustouflante, rehaussées par les lumières des flammes occultes.

La ville vit du commerce du poison, des champignons savoureux de l’Outreterre, du dressage des lézards qui sont utilisés comme montures, de la vente de parchemins magiques, de vin, et d’eau (l’eau potable pouvant être difficile à trouver en Outreterre). Les prêtresses de la ville, qui ont une grande influence puisqu’elles servent Lolth, étudient dans le grand bâtiment en forme d’araignée appelé Arach-Tinilith, l’une des trois puissantes académies de la ville. Arach-Tinilith est voisine de Melee Magthere, l’académie des guerriers, et de Sorcere, l’école de magie. Les plus puissants guerriers, prêtres et mages passent par les académies, et le titre de maître ou maîtresse d’une académie est très convoité.

Population
La cité compte environ  âmes :  personnes libres, presque exclusivement des drows, et  esclaves humanoïdes (des gobelins, des kobolds, des orques…).

Religion
Le culte de Lolth est l’unique culte de Menzoberranzan, Lolth est une déesse jalouse et toute autre religion est prohibée (il est même interdit, sous peine de mort, de prononcer le nom des autres dieux).

 Gouvernement 
La ville est dirigée par le Conseil Régnant, composé des Mères Matrones des huit plus grandes maisons nobles. À la Chambre du Conseil siège la Maison Baenre qui était jusqu’à récemment dirigée par Matrone Yvonnel Baenre, une Haute Prêtresse qui a été le personnage politique le plus puissant de la ville pendant près de mille ans. Elle a été tuée par Bruenor Marteaudeguerre lorsque l’assaut mené par les drows sur Castelmithral a échoué. C’est à présent sa fille Triel qui la remplace. Il existe un autre conseil, constitué de mages qui traitent des affaires des arcanes, ses membres sont tous des mâles et sont entièrement soumis à l’autorité des Matrones. Le mâle le plus puissant de la ville est Gromph Baenre l’archimage, fils aîné d’Yvonnel Baenre.

 Justice
Chez les drows, il n’existe qu’une parodie de justice ; ainsi, un crime n’est pas puni si son auteur est assez adroit pour ne pas se faire prendre. Ainsi un criminel ne reçoit de châtiment que s’il y a quelqu’un pour témoigner contre lui, dans le cas contraire, il ne se trouvera personne pour s’intéresser au crime et enquêter. Les malfaiteurs assez habiles pour échapper à la « justice » sont même admirés pour cela. Une phrase du livre Terre Natale de R.A. Salvatore illustre bien ce comportement social : « un troisième [élève] connut une mort naturelle dans son châlit, car une dague dans le cœur met tout naturellement fin à la vie. »

Ce système est également adapté à plus grande échelle lorsqu’une maison en détruit une autre pour augmenter son propre pouvoir. Si le massacre est total, et qu’il ne reste aucun survivant pour témoigner contre l’attaquant, ce dernier ne sera jamais puni, bien que toute la ville sache pertinemment de qui il s’agit.

Histoire
Menzoberra la Sans-lignée, une puissante prêtresse de Lolth, fonda la ville qui porte son nom en -3917 CV. Par la volonté de Lolth, elle a conduit sept familles depuis la ville de Golothaer dans la Nord-Terre au sud de la Grande-Bhaerynden, jusqu’à l’emplacement de ce qui allait devenir Menzoberranzan. Leur but était de sortir du cycle constant de violence et de mort dont souffrait leur ville. Lolth les aida dans leur voyage lorsqu’il semblait que tout espoir était perdu. Après avoir combattu de nombreuses créatures de l’Outreterre, ils s’installèrent dans une immense grotte semblable à un antre et nommèrent Menzoberra chef de leur nouvelle patrie. Mais les drows qui n’avaient alors plus aucun ennemi de taille, retombèrent dans la barbarie-même qu’ils avaient fuie et en vinrent à comploter les uns contre les autres et à se battre entre eux, pour le plus grand plaisir de Lolth leur déesse chaotique. En -3864 CV, seulement cinquante ans après la fondation de la ville, une grande bataille eut lieu entre les deux plus puissantes maisons de la Menzoberranzan : la Maison Nasadra et la Maison S’sril. Cette bataille se solda par l’exil pour la Maison Nasadra (qui fonda des années plus tard la ville de Ched Nazad, dont elle reste la première maison jusqu’à la destruction récente de la ville) et à la prise de pouvoir par la Maison Baenre, qui devint dès lors la première maison de Menzoberranzan.

Les complots et machinations à l’intérieur-même de la cité continuèrent ainsi sans relâche durant des millénaires. Les maisons qui faiblissent sont détruites, et de nouvelles maisons se dressent pour obtenir les faveurs de Lolth. L’histoire complète de chaque Maison constituerait un journal interminable d’intrigues, de trahisons, de dépit et d’ambitions. Au cours du siècle dernier, cette tendance semble s'être accélérée. La Maison Do’Urden montait en puissance et atteint le neuvième rang en détruisant la Maison DeVir. Elle a ensuite atteint le huitième rang en recourant à l’aide inestimable de Bregan D'aerthe, la bande de mercenaires à la tête de laquelle se trouve Jarlaxle en détruisant la cinquième maison, la Maison Hun’ett. La Maison Do’Urden perdit cependant la faveur de Lolth lorsque Matrone Malice Do’Urden usant du rituel Zin-Carla pour ranimer le corps de Zaknafein Do’Urden, le père de Drizzt, l’envoya tuer ce dernier et échoua, perdant la faveur de la Reine Araignée. Cet échec se solda par la destruction de la Maison Do’Urden par la Maison Baenre.

En 1359 CV, pendant le Temps des Troubles, la Maison Oblodra, alors troisième maison de la ville aspire à devenir première maison de Menzoberranzan. La magie devient inopérante dans toute la ville, mais la Maison Oblodra dispose de l’art rare et puissant des psioniques et saisit cette occasion pour frapper les autres maisons. La Matrone de la Maison Oblodra atteint presque son but mais une vestale de Lolth répond à l’appel de Matrone Baenre pour l’aider et le Temps des Troubles prend fin. Bien qu’aimant le chaos, Lolth ne voulait pas voir une maison qui n’avait pas sa faveur diriger la ville. Prévoyant sa perte de puissance temporaire pendant le Temps des Troubles, Lolth avait demandé au démon Errtu de protéger ses fidèles si elle-même n’était pas en mesure de le faire. Elle ouvrit un portail pour qu’Errtu et son armée de démons assiègent la Maison Oblodra. Lorsque le Temps des Troubles prit fin et que Lolth retrouva tous ses pouvoirs, elle écrasa elle-même la Maison Oblodra. Le reste de leur bastion fut précipité dans un gouffre profond et l’esprit de Matrone Oblodra fut offert à Errtu afin qu’il la tourmente éternellement. Ainsi, les rangs des maisons régnantes changèrent une fois de plus. Tout cela, selon Lolth, avait été fait pour le bien de sa plus grande prêtresse (bien qu’en fait elle l’ait fait pour elle-même), Matrone Baenre alors âgée de près de deux mille ans. Toutes les maisons de la ville assistèrent au grand miracle et surent que la Maison Baenre avait plus qu’aucune autre la faveur de leur déesse.

Pour fêter cette victoire, la ville porta une attaque sur Mithril Hall. Les elfes noirs perdirent la bataille et la retraite fut sonnée lorsque Matrone Baenre elle-même fut abattue par la hache de Bruenor Marteaudeguerre. La fille aînée d’Yvonnel Baenre, Triel, prit la place de sa mère en tant que chef de la ville mais rencontra de nombreuses difficultés. Malgré une première victoire contre Blingdenpierre, Menzoberranzan fut en proie à une révolte d’esclaves pendant le Silence de Lolth lorsque la ville fut envahie pas les duergars et les drows traîtres de la Maison Agrach Dyrr. L’invasion engendra de lourdes pertes, mais dès que le Silence de Lolth prit fin, les défenseurs de Menzoberranzan renversèrent la situation et transformèrent la défaite en victoire.

Lieux d’intérêt
Le Braeryn (Le cloaque)
Les malades, les drows renégats, les mâles sans domicile, les prêtresses défroquées, les soldats estropiés et les marchands ruinés vivent ici, avec les nombreux habitants non-drow de la ville. C’est en quelque sorte les bas-fonds de Menzoberranzan et les nantis ne s'y rendent que lorsqu'ils sont ivres afin d'y chasser pour le plaisir les esclaves en fuite et les drows déshonorés.

Donigarten
Donigarten est la source de presque toute la nourriture de Menzoberranzan. Des fermes de myconides, des lits de mousse et de champignons géants sont entretenus par des esclaves. Une petite quantité de la pêche se fait dans le Lac Donigarten et, sur un îlot au milieu de ce lac, se trouve un enclos à rothés, du bétail des profondeurs, très convoités par les orques et les gobelins.

Duthcloim ("La Multitude")
Quartier des roturiers de la ville. Les commerçants et leurs magasins se trouvent ici pour la plupart. La plupart des habitants viennent de cet endroit et c’est le quartier le plus varié et tolérant de toute la ville. On y trouve des auberges, des tavernes, des salles de spectacles et les meilleurs salons de massage.

Le Bazar
Une foire commerciale stable situé dans Duthcloim, le bazar de Menzoberranzan attire les commerçants et les acheteurs des quatre coins du multivers. La plupart des races sont les bienvenues (à l'exception des neogis et githyankis), et aussi longtemps que la paix est maintenue et que le respect dû aux Mères Matrones n’est pas bafoué, n’importe qui peut acheter ce qu’il désire, bien qu’il y ait une certaine méfiance à l’égard des non-drows. Aucun emplacement permanent n’est autorisé à l’intérieur du Bazar, par ordonnance du Conseil. L’emplacement des commerces doit se changer chaque jour, de manière à éviter les monopoles sur l'espace et d’améliorer les transactions, ce qui fait cependant que trouver un stand en particulier est très difficile. Des apprentis mages, prêtresses ou guerriers sont payés pour patrouiller dans le Bazar permettant un maintien de l’ordre ferme mais discret. Plusieurs enchantements permettent une délimitation sonore du Bazar, empêchant les cris, les vibrations et les bruits de résonner dans tout Menzoberranzan.

Estmyr
La plupart des petits commerçants vivent dans ce quartier. Bien mieux que le Braeryn, Estmyr regroupe tout de même nombre d’elfes noirs pauvres ou hors la loi et de non-drows. Malgré l’absence de richesse, la Maison Hunzrin et la Maison Kenafin se trouvent à Estmyr.

La Mante
Quelques passages et des cavernes accessible depuis la grotte principale se trouvent dans la Mante, elle est assez proche de la ville proprement dite pour que les habitants y construisent des maisons.

Narbondel
Narbondel est une immense stalagmite de pierre qui sert d'horloge aux habitants de Menzoberranzan. Chaque nuit, aux environs de minuit, Gromph Baenre, l'archimage de la ville jette un sort de feu à la base du pilier de roche. La chaleur dégagée par le sort forme une bande de chaleur qui se déplace vers le haut, met douze heures à atteindre le sommet, et autant de temps pour refroidir ; remplaçant les cycles solaires.

Narbondellyn ("Le quartier aux vastes avenues")
C'est le quartier des maisons riches, des grands manoirs et des boutiques à la mode. Les tours de stalagmites y sont plus artistiquement sculptées et leurs décorations de feu magique plus exquises que partout ailleurs. Pas moins de sept puissantes maisons s’y trouvent, ainsi que plusieurs commerces de luxe. Les plus belles pierres précieuses de tour Toril et des parfums de qualité peuvent être trouvés ici, ainsi que les prêteurs de la ville.

Qu'ellarz'orl
Ce plateau est caché à la vue du reste de la caverne par sa forêt de champignons géants. Contrairement au reste de la ville, Qu'ellarz'orl est spacieuse et nue, il n’y a pas de foule ici, ni de commerces. L'espace est dominé par les quatre plus puissantes maisons nobles. La Chambre du Conseil Régnant s’y trouve également.

Tier Breche (l’Académie) 
C’est l'emplacement des trois académies de Menzoberranzan: Arach-Tinilith l’académie de prêtrise, Sorcere l’académie des mages et Melee-Magthere l’académie des guerriers.

Enceinte Ouest (Le vieux quartier)
L’enceinte ouest abrite les plus petites maisons nobles et les plus orgueilleuses des familles drows non-noble. Un seul commerce vaut d’être mentionné, c’est Elstearn Escortes, qui propose les services de drows attrayants de l'autre sexe pour accompagner ceux qui le souhaitent ou faire office de guides touristiques pour les visiteurs.

Les Maisons Nobles jusqu'en 1372 CV
Maisons Souveraines
 Première Maison : Maison Baenre
 Deuxième Maison : Maison Barrison Del'Armgo
 Troisième Maison : Maison Oblodra (détruite par Lolth en 1358 CV, faits relatés dans Siège d'obscurité)
 Quatrième Maison : Maison DeVir (détruite par la Maison Do'Urden en 1297 CV, faits relatés dans Terre natale)
 Cinquième Maison : Maison Hun'ett (détruite par la Maison Do'Urden en 1328 CV, faits relatés dans Terre d'exil)
 Sixième Maison : Maison Faen Tlabbar
 Septième Maison : Maison Xorlarrin
 Huitième Maison : Maison Agrach Dyrr (assujettie par la Maison Baenre en 1372 CV après la Guerre de la reine araignée)

Autres Maisons
 Neuvième Maison : Maison Mizzrym
 Dixième Maison : Maison Do'Urden (détruite par la Maison Baenre en 1340 CV, faits relatés dans Terre d'exil)
 Onzième Maison : Maison Fey-Branche
 Douzième Maison : Maison Tuin'Tarl
 Treizième Maison : Maison Duskryn
 Quatorzième Maison : Maison Srune'Lett
 Quinzième Maison : Maison Horlbar
 Seizième Maison : Maison Kenafin
 Dix-Septième Maison : Maison Druu'giir
 Dix-Huitième Maison : Maison Hunzrin
 Dix-Neuvième Maison : Maison Shobalar
 Vingtième Maison : Maison Vandree
 Vingt-et-Unième Maison : Maison Symryvvin

Les Maisons Souveraines en 1479 CV

Ces Maisons sont les huit plus puissantes de la ville, celles donc, qui siègent au Conseil Régnant:
 Première Maison : Maison Baenre : elle détient sa position depuis si longtemps qu'aucun drow vivant n'a connu d'autre Première Maison. La Maison Baenre contrôle les trois branches de l'académie et à ce jour, toutes les maisons qui ont tenté de lui prendre sa place, ont été écrasées.
 Deuxième Maison : Maison Barrison Del'Armgo : bien qu'abritant moins de prêtresses que les autres maisons souveraines, la maison Barrison Del'Armgo, dirigée par la mère matrone Mez'Barris Armgo et ses trois filles, a rassemblé une équipe de magiciens sans égale à Menzoberranzan. Les rumeurs qui prétendent que Mez'Barris et Gromph entretiennent une relation intime persistent depuis des décennies, mais nul n'ose tenter d'en obtenir confirmation.
 Troisième Maison : Maison Xorlarrin : cette maison a gagné les faveurs de Triel Baenre après le Silence de Lolth, en combattant les envahisseurs duergars. Comme la maison Barrison Del'Armgo, la maison Xorlarrin a plus de magiciens que la moyenne, tous basés dans la confortable Tour Sorcière Xorlarrin qui jouxte la Maison Baenre à Qu'ellarz'orl.
 Quatrième Maison : Maison Faen Tlabbar : dirigées par la mère matrone Ghenni'tiroth Tlabbar, les prêtresses de la maison Faen Tlabbar comptent parmi les plus dévotes de tout Menzoberranzan. Elles sont si fanatiques, qu'elles gênent même certaines grandes prêtresses de l'Arach-Tinilith avec leurs orgies débridées avec des démons et leurs sacrifices de masse en l'honneur de Lolth.
 Cinquième Maison : Maison Mizzrym : dirigée par la mère matrone Miz'ri Mizzrym, négociatrice rusée et fourbe, la maison Mizzrym est une proche alliée de ses voisins de Qu'ellarz'orl, les Baenre et les Xorlarrin. Elle a conclu des accords commerciaux dans toute l'Outreterre et jusque dans le Monde d'en Haut. L'essentiel du trafic d'esclaves de Menzoberranzan est au main de la maison Mizzrym, ainsi que celui des objets magiques illicites.
 Sixième Maison : Maison Fey-Branche : dirigée par la mère matrone Byrtyn Fey, la maison Fey-Branche est l'une des plus anciennes maisons souveraines et se trouve parmi les principaux clans depuis plus de quatre mille ans. Cette longévité doit beaucoup au fait qu'elle a longtemps joué les laquais pour les autres maisons. Sa position est aujourd'hui instable, car elle risque à tout moment d'être défiée par des maisons de rang inférieur et d'être reléguée une nouvelle fois au huitième rang.
 Septième Maison : Maison Melarn : cette maison est née après le Silence de Lolth, de l'union entre la maison Horlbar et Kenafin et elle fut baptisée en l'honneur de la Dame de la Pénitence, Halisstra Melarn. La mère matrone est Zhindia Melarn, fille celle de la maison Horlbar, Jerlys Horlbar.
 Huitième Maison : Maison Vandree :''''' après avoir tué son incapable de mère Troken'ther en 1388 CV, la mère matrone Fiirnel'ther Vandree s'est frayé un chemin à coups de griffes depuis la dix-septième position. Fiirnel'ther elle-même a probablement perdu le compte des drows qu'elle a dû tuer pour arriver à ses fins.

Ville des Royaumes oubliés